

Топоніми 
Мітаке (御嵩町) — містечко в Японії, у префектурі Ґіфу.
Мітаке (三岳村) — колишнє село в Японії, у префектурі Наґано. Складова сучасного містечка Кісо.
Мітаке (御岳) — гора в Японії, у місті Оме, Токіо.
Мітаке (御岳) — інша назва гори Кімпусен у місцевості Йосіно префектури Нара.
Мітаке (御岳) — інша назва гори Онтаке на кордоні префектур Ґіфу та Наґано.

Інше 
Мітаке (身丈) — натільна висота в традиційному японському одязі.